Anton Bogusław Adam Czartoryski (1845.  1912.), poljski zemljoposjednik, član njemačkog Reichstaga
 Adam Kazimierz Czartoryski (1734.  1823.), poljski plemić, pisac, kazališni kritičar, jezikoslovac, državnik
 Adam Jerzy Czartoryski (1770.  1861.), poljski plemić, državnik i pisac
 Adam Konstanty Czartoryski (1804.  1880.) – poljski plemić, pobočnik Chłopickih
 Adam Ludwik Czartoryski (1872.  1937.), poljski plemić, zemljoposjednik i mecena
 Adam Karol Czartoryski (1940.),  poljsko-španjolski aristokrat, predsjednik zaklade kneževa Czartoryskih u Krakovu
 Adam Michał Czartoryski (1906.  1998.), poljski plemić i magnat
 Adam Tadeusz Czartoryski (1909.  2006.) – poljski plemić (książę), filozof